Francisco Lázaro dos Santos Martins, mais conhecido como Chico Martins (Florianópolis, 12 de março de 1972), é um músico e compositor brasileiro. É o guitarra solo da banda Dazaranha. Também possui trabalhos solo.

Biografia 
Chico teve seu primeiro contato com um instrumento aos seis anos de idade, um Tonante azul do seu pai. Suas primeiras influências foram José Rastelli, Dilermando Reis, Waldir Azevedo, Jacó do Bandolin e Sílvio Caldas.

Depois de alguns anos tocando e aperfeiçoando sua técnica, Chico conheceu alguns amigos de outro bairro de Florianópolis e eles formaram a banda que viria a ser considerada a banda com maior expressão no cenário musical do estado de Santa Catarina, o Dazaranha. Apesar de ser o guitarrista principal da banda, Chico também ataca de vocalista em algumas músicas como Vagabundo Confesso e Prá Ficar.

Discografia 
Chico gravou, atuando como guitarra solo da Banda Dazaranha, seis CDs e um DVD ao vivo. Lançou ainda dois trabalhos solos além de ter várias participações como guitarrista, cantor, compositor e produtor em trabalhos de diversos artistas como Iriê, Nós Na Aldeia e Quem Diria Maria.

Solo

Dazaranha

Videografia 
 Dazaranha Ao Vivo (2010) - show ao vivo gravado no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis.

Ligações externas 
Site Pessoal
Dazaranha.com

Membros do Dazaranha
Compositores de Santa Catarina
Naturais de Florianópolis
Cantores de Santa Catarina
Cantores de rock do Brasil
Guitarristas de Santa Catarina